oeml ist eine Abkürzung für:

 Oesterreichisches Musiklexikon

ömL ist eine Abkürzung für:
 öffentlicher mobiler Landfunkdienst

Öml ist ein Künstlername von:
 Daniel Boemle (1960–2007), Schweizer Radiomoderator

Abkürzung